Kalvagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624895-141675), sjö i Olofströms kommun, 
Kalvagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625038-141746), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Lilla Kalvagölen, sjö i Nybro kommun,  (0,4 ha)
Stora Kalvagölen, sjö i Nybro kommun,  (1,2 ha)
Kalvgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn